Гранито де Оро има више значења:

 Гранито де Оро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гранито де Оро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику